Чауш может означать:
 Чауш — сорт винограда.
 Чауш — предводитель каравана паломников в Персии.
 Чауш — придворный воин, в Османской империи, в окружении султана, вооружённый буздаваном (булавой).
 Геворг Чауш (1870—1907) — деятель армянского национального движения.

См. также 
 Чауши